Tomaž Košir je lahko:

 Tomaž Košir (gospodarstvenik)
 Tomaž Košir (hokejist)
 Tomaž Košir (matematik)